O Taraji Wadi Al-Nes é um clube de futebol palestino com sede em Wadi Al-Nes, Belém. A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol. O clube foi fundado em 1984.

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1984